Beldroega pode ser:

 Uma designação comum dada a várias espécies de plantas das famílias Aizoaceae, Urticaceae e Portulacaceae, geralmente comestíveis e ricas em ácido salicílico.

Aizoaceae
Sesuvium portulacastrum - Beldroega-da-praia

Urticaceae
Pilea serpyllifolia

Portulacaceae
Claytonia perfoliata - Beldroega-de-inverno
Portulaca halimoides
Portulaca grandiflora - Onze-horas
Portulaca mucronata - João-gomes
Portulaca oleracea - Beldroega-verdadeira ou Portulaca, utilizada como hortaliça
Portulaca pilosa - Alecrim-de-são-josé
Talinum paniculatum - Beldroega-grande, língua-de-vaca
Talinum racemosum - Beldroega-de-cuba, beldroega-de-inverno
 Portulaca oleracea subsp. granulatostellulata
 Portulaca oleracea subsp. oleracea

 Também pode ser uma gíria ofensiva brasileira para se referir a uma pessoa insignificante